Villalba de Guardo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villalba de Guardo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Villalba de Guardo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar